la Fàbrica, entitat de població al municipi de Castellgalí
 La Fàbrica (Benissanet), edifici al municipi de Benissanet (Ribera d'Ebre) 
 la Fàbrica o la Fàbrega (Lladurs), masia al poble de Lladurs, al Solsonès
 La Fàbrica (Sant Martí Sesgueioles), nau industrial al nucli de Sant Martí Sesgueioles (Anoia) 
 Fàbrica, lloc on es produeix algun objecte, material o servei
 Colònia la Fàbrica, entitat de població i antiga colònia industrial al municipi d'Artesa de Segre, a la comarca de la Noguera 
 La Colònia de la Fàbrica, urbanització a la població de Flix l'any 1914, al costat de l'Empresa Electroquímica
 la Fàbrica o edifici de l'antiga fàbrica de vidre